Il existe aux États-Unis, deux rivières portant ce nom:
La Withlacoochee du nord, qui prend sa source en Géorgie et se dirige plein sud vers la Floride.
La Withlacoochee du sud, qui prend sa source en Floride et se jette dans le Golfe du Mexique.